Le DUT gestion administrative et commerciale des organisations (GACO) est de former des étudiants capables d’assister des responsables d’entreprises de PME-PMI en gestion et communication, puisque le poste de comptable-gestionnaire demande souvent une grande polyvalence.

Objectifs 
Le département gestion administrative et commerciale des organisations (GACO) offre une formation pluridisciplinaire à finalité professionnelle dans le domaine de la gestion d'entreprise. Cette formation, qui se prépare en deux ans, est validée par un diplôme national : le diplôme universitaire de technologie spécialité GACO.

Le DUT GACO a pour objectif de former des collaborateurs de gestion capables de s’adapter dans leur rayon de compétences au contexte évolutif de l’entreprise d’aujourd’hui, quelle que soit sa taille.

Cette formation permet aux étudiants d'avoir une bonne connaissance des enjeux internes et externes liés à l'organisation et d'avoir des compétences dans la gestion, le commerce, la vente, l'organisation, la communication et l'animation des entreprises, particulièrement des PME/PMI.

Elle prépare les étudiants à être polyvalents dans les domaines de la gestion administrative et commerciale, compétents dans les technologies de l’information et de la communication et capables, à terme, de seconder le dirigeant d’une petite entreprise.

Conditions d'admission 
L'admission est prononcée après examen des dossiers de candidatures par un jury composé d’enseignants du département. Un entretien de motivation peut être éventuellement demandé.

Titres requis :
 baccalauréats généraux, technologiques et professionnels et particulièrement ES, S, L et STMG. 
 titres admis réglementairement en équivalence ou dispense du baccalauréat.
 accès possible par la validation des acquis (VA) ou la validation des acquis par l'expérience (VAE).

Contenu et organisation de la formation 
Les études sont organisées à temps plein (30 à 35 heures par semaine) sur une durée fixée à 4 semestres. Les enseignements sont regroupés en unités d'enseignement (UE). Chaque UE est divisée en modules. Le parcours de formation comprend :
 une majeure garantissant le cœur des compétences attendues dans le domaine professionnel
 trois modules complémentaires
 l'approfondissement technologique
 le renforcement des compétences professionnelles
 l'ouverture scientifique

L'étudiant est amené à choisir un module complémentaire. Des projets tutorés complètent la formation. Ils sont destinés à faciliter l'autonomie de l'étudiant dans la mise en œuvre et maniement des concepts enseignés. Ils peuvent être individuels ou collectifs. Les stages en entreprise constituent également un élément important de la formation. Ils donnent lieu à la rédaction d'un rapport et à une présentation orale. Le tableau ci-contre résume les unités d'enseignement enseignées dans le département GACO.

Modalité du contrôle de connaissance 
Le contrôle des connaissances est continu et ne comporte pas d'examen final. Il détermine le passage d'un semestre à l'autre et la délivrance du DUT. Le passage d'un semestre au suivant et la délivrance du DUT sont accordés par les jurys aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et le stage, et une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. L'étudiant peut redoubler au maximum 2 semestres. Le redoublement n'est pas automatique mais soumis à la décision du jury.

Poursuite d'études 
L'obtention du DUT ouvre à une poursuite d'études supérieures :
 en licence professionnelle,
 en licence d’enseignement général (L3),
 en école de commerce ou de gestion,
 à l’étranger, etc.
Une sélection est effectuée par les établissements d'accueil.

De nombreuses licences professionnelles sont rattachées aux départements GACO de France :
 GPA - gestion du patrimoine immobilier
 ADIO - attaché au développement international des organisations
 MOSEL - marketing et communication des organisations du sport, de l'événementiel et des loisirs
 Marchés émergents - développement international de l'entreprise vers les marchés émergents - Wiki LP marchés émergents
 GRH - gestion des ressources humaines appliquée aux PME

Débouchés professionnels 
Les diplômés du DUT sont des collaborateurs de gestion polyvalents capables de seconder les chefs de PME ou de PMI. Les entreprises cibles sont celles ayant entre 20 et 100 salariés, ce qui représente 49 % des entreprises.

Les diplômés peuvent occuper des postes comme :
 comptable dans une PME
 assistant de gestion
 adjoint au chef d'entreprise
 collaborateur polyvalent
 assistant marketing
 assistant au responsable achats, etc.

Les DUT GACO en France 

Liste des DUT GACO

Université de Bretagne Occidentale :  IUT de Brest, site de Morlaix
Université d'Aix-Marseille : IUT de Provence, site de Digne-les-Bains 
Université Bordeaux-I : IUT GACO, site d'Agen
Université de Franche-Comté : IUT de Belfort-Montbéliard, site de Montbéliard
Université Lyon-III : IUT Jean-Moulin, site de Lyon
Université Jean-Monnet : IUT de Saint-Étienne, site de Saint-Etienne
Université de Reims-Champagne-Ardenne : IUT de Charleville-Mézières, site de Charleville
Université de Versailles-Saint-Quentin : IUT de Vélizy-Rambouillet, site de Rambouillet
Université de Savoie : IUT de Chambéry, site de Chambéry
Université du Littoral-Côte-d'Opale : IUT du Littoral Côte d’Opale, site de Saint-Omer
Université Paris-VIII : IUT Montreuil, site de Montreuil
Université de Lorraine : IUT Moselle-Est, site de Sarreguemines

Notes et références 

Gestion administrative et commerciale